Osoby o tym nazwisku:
 Berislav Klobučar – chorwacki dyrygent
 Denis Klobučar – chorwacki biegacz narciarski, olimpijczyk
 Jan Klobučar – słoweński siatkarz